Jan Jelínek bzw. Jan Jelinek ist der Name folgender Personen:

* Jan Jelínek (um 1710–um 1780), tschechischer Organist und Komponist, Bruder von Heřman Antonín Jelínek
 Jan Jelínek (Pfarrer) (1912–2009), polnischer evangelischer Geistlicher und Offizier 
 Jan Jelínek (Anthropologe) (1926–2004), tschechischer Anthropologe
 Jan Jelinek (Musikproduzent), deutscher Musikproduzent